Els Bucàrdides foren un llinatge de la noblesa franca fundat per Bucard Ratepilate (alemany Bukhard, francès Bouchard). Van governar els comtats de Vendôme, de Melun i de París.

Origen 
Treballs moderns han introduït la hipòtesi d'una descendència per via femenina dels agilolfings. Bucard Ratepilate seria un besnet d'Aubry de Sens i d'Ingeltruda, filla d'Odó d'Orleans. El primer Bucard esmentat apareix a les cartes de l'abadia de Sant Martí de Tours (891 i 905), però no se l'esmenta expressament com a comte de Vendôme. El seu fill Bucard Ratepilate, és el primer que amb seguretat va tenir aquest càrrec. Tant ell com els seus successors foren fidels robertians, aleshores marquesos de Nèustria i ducs de França, i es van beneficiar de l'ascens d'aquestos.

Genealogia

Bibliografia 
 Christian Settipani, «Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés», dans Onomastique et Parenté a l'Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (), p. 247-261.

Enllaços externs 
 Els comtes de Vendôme

Nissagues franques